Шарунас Шульскис (; род. 26 ноября 1972 года, Кедайняй, Литовская ССР) — литовский шахматист, гроссмейстер (1996).

В период с 2001 по 2015 гг. девятикратный чемпион Литвы.

В составе национальной сборной участник семи олимпиад (1994—1998, 2002—2004, 2008—2010).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

 

 

Шахматисты Литвы